Teofisto Guingona sr. (20 september 1883-?), voormalig gouverneur, afgevaardigde en senator;
Teofisto Guingona jr. (4 juli 1928), voormalig minister, senator, en vicepresident van de Filipijnen;
Teofisto Guingona III (19 april 1959), afgevaardigde.